Dorlar bezeichnet

 Dorlar (Hessen), einen Ortsteil der Gemeinde Lahnau in Hessen
 Dorlar (Schmallenberg), einen Ortsteil der Stadt Schmallenberg in Nordrhein-Westfalen
 Kloster Dorlar, ein ehemaliges Prämonstratenserinnenkloster in Dorlar, Hessen
 Lager Dorlar, ein römisches Marschlager aus dem frühen 1. Jahrhundert

Siehe auch:
 Dorla